Lucio Furio Camillo – politico e generale romano, console nel 349 a.C. e dittatore nel 345 a.C.
 Lucio Furio Camillo – politico e generale romano, console nel 338 a.C. e nel 325 a.C.